De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2014/15 werd gehouden op zaterdag 30 mei 2015 in het Olympisch Stadion in Berlijn. VfL Wolfsburg won met 3-1 van Borussia Dortmund. Voor middenvelder Sebastian Kehl was het zijn laatste officiële wedstrijd voor Dortmund. Hij speelde dertien jaar voor Die Schwarzgelben. Ook trainer Jürgen Klopp nam na de bekerfinale afscheid van Dortmund.

Finale

Wedstrijd

2015
Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg
DFB-Pokal
Sportevenement in Berlijn